HMH est un sigle qui peut désigner :
 Houghton Mifflin Harcourt, une maison d'édition américaine ;
 , un musée dédié à la mémoire des 6 millions de Juifs et autres victimes innocentes de l'Holocauste.